Españolismo o españolista puede referirse a:

El nacionalismo español, movimiento político que busca reafirmar la identidad nacional de España;
El Real Club Deportivo Español, club de fútbol de Barcelona, cuyos aficionados son conocidos como españolistas o pericos.
En lingüística, puede referirse a:
 los españolismos, palabras en otro idioma prestadas desde el español, llamado también hispanismos o castellanismos;
 los españolismos, términos nativos y usados típicamente en el español de España.